Albalate de Zorita kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albalate de Zorita (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Albalate de Zorita (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar